Tendens kan avse:

 Tendens (organisation) – en opposition inom en organisation
 Tendens (radioprogram) – ett reportageprogram i Sveriges Radio P1 som startade 1993

Se även
 Tendenskriteriet – upphovsmannens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning, se källkritik